

Sciences
 Mégawatt est une unité de puissance équivalente à 1 million de watts

Autres
 Mégawatts est un jeu de société de Friedemann Friese